Бујак може да се односи на:

 Бујак (Аверон), насељено место у Француској, у департману Аверон
 Бујак (Дордоња), насељено место у Француској, у департману Дордоња
 Бујак (Тарн и Гарона), насељено место у Француској, у департману Тарн и Гарона